Vinicius Zinn (Brasília, DF, 1982), é um ator brasilleiro, fez o papel de "Nicolas" na Alice da HBO Brasil. Trabalhou também no filme "A Casa de Alice".

Carreira 

Atores do Brasil